

Patronymie 

 Agustín García Calvo (1926-2012), philologue, traducteur, linguiste, dramaturge, poète et philosophe espagnol ;
 Alberto Bueno Calvo, joueur de football espagnol ;
 Ana Calvo (née en 1996), joueuse espagnole de hockey sur gazon ;
 Andreas Calvos (1792-1869), poète grec de Zante ;
 Aurora Calvo Hernández-Agero (1901-1933), laïque espagnole, vénérable ;
 Charles Calvo (1824-1906), juriste, diplomate et historien argentin ;
 Sabrina Calvo (née David Calvo en 1974), romancière, scénariste de bande dessinée et créatrice de jeux française ;
 Dionisio Calvo (1903-1977), nageur et joueur de basket-ball philippin ;
 Edmond-François Calvo (1892-1958), auteur et dessinateur français de bande dessinée ;
 Fabio Calvo (vers 1470-1527), philologue et humaniste italien ;
 Florentino Calvo (né en 1967), mandoliniste et guitariste français ;
 François de Calvo Gualbes (1625-1690), aristocrate et militaire français ;
 Francisco Calvo (né en 1992) est un footballeur costaricain ;
 Guy Calvo (né en 1933), joueur français de rugby à XV ;
 Javier Calvo (né en 1991), acteur espagnol ;
 José Calvo Sotelo (1893-1936), homme politique espagnol monarchiste ;
  (1892-1962), acteur espagnol ;
 Julieta Nair Calvo (née en 1988), actrice argentine ;
 Leopoldo Calvo-Sotelo (1926-2008), homme politique espagnol ;
 Mariano Enrique Calvo de la Banda y Cuéllar (1782-1842), personnalité politique bolivienne ;
 Meritxell Calvo (1986-), actrice catalane;
 Michael Calvo (né en 1977), athlète cubain ;
 Pedrito Calvo (né en 1942), chanteur et musicien cubain ;
 Sébastien Calvo de la Puerta (1751-1820), marquis de Casa-Calvo, homme politique espagnol ;
 Silvia Calvó Armengol (1969-), femme politique et ingénieure andorrane;
 Tania Calvo (née en 1992), coureuse cycliste espagnole.

Toponyme 

 Province de Luis Calvo, une circonscription bolivienne ;
 Porto Calvo, une municipalité brésilienne ;
 , un village portugais.

Autres 
 Doctrine Calvo, une doctrine du droit international ;
 Groupe Calvo, une entreprise agroalimentaire espagnole.
Patronyme hispanique